

Géographie 
 Pelvoux est une commune française des Hautes-Alpes
 Mont Pelvoux est une montagne

Homonymie